È stata la prima edizione del torneo.

In finale Peng Shuai ha sconfitto Lauren Davis con il punteggio di 1–6, 7–5, 6–4.

Teste di serie 

  Belinda Bencic (secondo turno)
  Monica Niculescu (ritirata)
  Heather Watson (quarti di finale)
  Jessica Pegula (semifinale)
  Fanny Stollár (quarti di finale)

 Varvara Lepchenko (secondo turno)
 Sof'ja Žuk (semifinale)
 Marie Bouzková (primo turno)
 Nicole Gibbs (secondo turno)

Qualificate 

  Lauren Davis (finale)
  Elizabeth Halbauer (primo turno)
  Dalma Gálfi (secondo turno)

 Kristína Kučová (primo turno)
 Ann Li (primo turno)
 Whitney Osuigwe (quarti di finale)

Lucky loser 

  Jacqueline Cako (secondo turno)
  Louisa Chirico (primo turno)

 Réka Luca Jani (secondo turno)
 Katherine Sebov (quarti di finale)

Wild card 

  Belinda Bencic (secondo turno)
  Kayla Day (ritirata)
  Michaela Haet (primo turno)

 Peng Shuai (campionessa)
 Bianca Turati (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Oracle Challenger Series - Houston 2018